Цзюй Вэньцзю́нь (; род. 31 января 1991, Шанхай) — китайская шахматистка, гроссмейстер (2014). Победитель командного чемпионата мира (2009, 2011) и Всемирной шахматной Олимпиады (2016, 2018). Семнадцатая чемпионка мира среди женщин (c 18 мая 2018 года). 23 ноября 2018 года Цзюй Вэньцзюнь стала первой чемпионкой мира, защитившей звание в нокауте.

Биография 

Цзюй Вэньцзюнь с детства предпочитала играть со взрослыми, зачастую игнорируя детские первенства планеты. В 13 лет китайская шахматистка заняла второе место в женском чемпионате Азии, затем выиграла национальный чемпионат и стала участницей турниров самого высокого ранга.

В составе сборной Китая участница 6 Олимпиад (2008—2018) и 3 командных чемпионатов мира (2009—2013).

В 2012 году на чемпионате мира в Ханты-Мансийске Вэньцзюнь дошла до полуфинала, где проиграла будущей чемпионке Анне Ушениной.

29 декабря 2017 года Цзюй Вэньцзюнь стала победительницей чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходил в Саудовской Аравии.

В мае 2018 года Цзюй Вэньцзюнь стала чемпионкой мира по классическим шахматам, обыграв Тань Чжунъи со счётом 5,5 — 4,5.

23 ноября 2018 года Цзюй Вэньцзюнь выиграла чемпионат мира, на тай-брейке победив россиянку Екатерину Лагно.

24 января 2020 года сохранила чемпионский титул, обыграв россиянку Александру Горячкину. В ходе матча каждая шахматистка выиграла по три партии, в результате чего матч перешёл в стадию тай-брейка. Итоговый счёт: 6(2,5) - 6(1,5) в пользу китайской шахматистки.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Китая